Coblentz ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Coblentz (* 1660), deutscher Scharfrichter, Doktor der Medizin und königlicher Hof- und Leibmedicus
 Stanton A. Coblentz (1896–1982), US-amerikanischer Schriftsteller und Dichter
 Virgil Coblentz (1862–1932), US-amerikanischer Chemiker und Pharmazeut
 William Coblentz (1873–1962), US-amerikanischer Physiker und Astronom

Coblentz steht für:
 Coblentz (Mondkrater)
 Coblentz (Marskrater)

Coblentz ist auch eine alte Schreibweise der Gemeinde Koblentz bei Pasewalk.

Siehe auch:
 Coblentz Peak, Berg im Grahamland, Antarktika